Alan Horsfall (1926-2007) – rugbista inglese
 Albert Horsfall (1941) – politico nigeriano
 Basil Horsfall (1887-1918) – militare britannico
 Bernard Horsfall (1930-2017) – attore inglese
 Dick Horsfall (1920-1981) – crickettista inglese
 Ewart Horsfall (1891-1974) – canottiere britannico
 Frank Horsfall (1906-1971) – fisico statunitense
 James G. Horsfall (1905-1995) – biologo statunitense
 Proteina di Tamm-Horsfall – proteina presente nelle urine 
 Robert Bruce Horsfall (1869-1948) – illustratore statunitense
 Thomas Horsfall (1805-1878) – politico inglese
 William H. Horsfall (1847-1922) – militare statunitense